Alberti ima više značenja:
 Alberti, Cuneo
 Alberti, Torino